Вансо́вич () — польская фамилия (от  — усы).

Известные носители:
 Вансович, Афанасий Николаевич (1815—1886) — русский генерал, участник Кавказских походов, военный инженер.
 Вансович, Дмитрий Николаевич (1839—?) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Вансович, Евгений Антонович (1930) — советский прыгун в высоту.
 Вансович, Николай Григорьевич (1790—1861) — генерал-лейтенант, военный инженер.

См. также 
 Вонсович
 Вонсовский

Примечания